Nideröst ist der Familienname folgender Personen:

 Ruedi Nideröst (* 1967), Schweizer Eishockeyspieler